Талинское — нефтяное месторождение в России. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Открыто в 1976 году. Разрабатывается с 1981 года. Входит в состав Красноленинской группы.

Начальные запасы нефти составляют 0,5 млрд тонн. Залежи на глубине 2,3 — 2,7 км.

Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции.

Оператором месторождения являлась российская нефтяная компания ТНК-BP до ноября 2013 («ТНК-Нягань»), в настоящее время
месторождение разрабатывает компания «Роснефть» («ТНК-Нягань» переименована в «РН-Няганьнефтегаз»).

Ссылки 
 Информация о РН-Няганьнефтегаз на сайте Роснефти

Нефтяные месторождения России
Роснефть
Месторождения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры